Ахме́това — женская форма фамилии .

 Известные носители 
 Ахметова, Алма (род. 1920) — советская казахская актриса.
 Ахметова, Бэла Габдулгалиевна (1938—2009) — советский и казахстанский учёный-физик.
 Ахметова, Галия Дуфаровна (1954—2015) — российский филолог.
 Ахметова, Гульнар Хусаиновна (род. 1941) — советский музыковед.
 Ахметова, Гульнас Кенжетаевна (род. 1952) — казахстанский педагог и организатор образования, доктор педагогических наук.
 Ахметова, Диана Владимировна (род. 1994) — российская тяжелоатлетка.
 Ахметова, Куляш Дильдаевна (род. 1946) — казахская поэтесса. журналистка.
 Ахметова, Лайла Сейсембековна (род. 1954) — казахстанский учёный, общественный деятель и историк.
 Ахметова, Лидия Абылгазиевна — председатель горисполкома города Джамбул, ныне Тараз (апрель 1991 — август 1991)
 Ахметова, Салтанат (род. 1986) — казахская оперная певица, заслуженный деятель Казахстана.
 Ахметова, Сулу Ахметовна (1918—2002) — советский и российский врач-терапевт, депутат Верховного Совета Башкирской АССР (1938—1951).
 Ахметова, Шайза Хабибулловна (род. 1948) — советская и казахстанская актриса.